Сан Тибурсио има више значења:

 Сан Тибурсио (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Тибурсио (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Тибурсио (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Тибурсио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Тибурсио (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику